Пиркко Вахтеро (; род. 16 декабря 1936, , Центральная Финляндия (Кески-Суоми)) — финская художница почтовых марок, дизайнер и геральдист.

Одна из самых продуктивных художниц марок Финляндии. Автор целого ряда финских почтовых марок и ценных бумаг.

После создания своей первой марки в 1972 г. в честь в 100-летия Финского национального театра создала около сто сорок финских марок. Кроме того, она также разработала почтовые марки по заказу других стран, таких как Венесуэла, Дания, Исландия, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Норвегия, Сальвадор, Швеция и др.

Ей принадлежат первые финские рождественские марки (1973). П. Вахтеро — одна из первых стала создавать марки Аландских островов.

Работы Пиркко Вахтеро отмечены большим количеством международных наград, несколько раз были признаны самыми красивыми марками Финляндии.

Галерея почтовых марок Пиркко Вахтеро

Ссылки 
 Pirkko Vahtero

Художницы XX века
Художницы XXI века
Художницы Финляндии
Художники марок
Дизайнеры Финляндии
Геральдисты Финляндии
Художницы Финляндии XXI века
Художницы Финляндии XX века